

Mode
Le short est un vêtement.

Patronymie

 Apenera Short (1916-2011), représentant de la reine aux Îles Cook.
 Columbus Short (1982) est un chorégraphe et un acteur américain.
 Craig Short (1968) est un footballeur anglais.
  (1898-1979), homme politique américain.
 Frank Short (1857-1945), graveur, enseignant et aquarelliste anglais.
 Gene Short (1953) est un basketteur américain.
 Gertrude Short (1902-1968) est une actrice américaine.
 Hassard Short (1877-1956), acteur, metteur en scène, éclairagiste, décorateur et producteur de théâtre anglais.
 Holly Short est un personnage de fiction.
 Jake Short (1997) est un acteur américain.
 .
 
 Nigel Short (1965) est un joueur d'échecs anglais.
 Peter Short (1979) est un joueur de rugby à XV anglais.
 Philip Short (1945) est un journaliste britannique.
 Purvis Short (1957) est un basketteur américain.
 Walter Short (1880-1949) est un lieutenant général de l'armée américaine.

Pseudonyme

 Short Sleeve Sampson est un catcheur américain.

Astronomie
 Ultra-short-period planet

Titres

Cinéma 
 Shorts est une comédie familiale de Robert Rodriguez de 2009.
 Short Order, un film irlandais.
 The Short Night, un projet de film d'Alfred Hitchcock.
 Short Circuit, un film de John Badham sorti en 1986.
 En outre, Pro Short est l’association suisse du court métrage.

Musique 
 Short Circuit, la bande originale du film.
 Short Music for Short People
 Short Stories
 A Short Album About Love, le cinquième album de The Divine Comedy.
 Short Antology Of Human Decadance, le quatrième enregistrement studio du groupe de Punk hardcore.
 Small people, Short story, Little crimes, le troisième album du groupe progressif canadien Existence.
 Short Cut, single du groupe S/mileage sorti en 2011.

Jeu vidéo 
 The Short Grey, un jeu vidéo.

Toponyme 

 Short Key, une des îles Keys ;
 Short, census-designated place américaine située ne Oklahoma.

Histoire
 Bataille de Short Hills, bataille de la Guerre d'indépendance des États-Unis.

Industrie
 Short Brothers est un constructeur aéronautique anglais.

Finance
 En finance, par anglicisme, une position short et une position courte aussi appelée vente à découvert.

Sport
 Short-track, un sport olympique de patinage.

Divers
 Le Short-telling est la technique de base du storytelling.
 English Short Title Catalogue, bibliographie nationale dans les Îles britanniques et leurs colonies.
 Short Title Catalogue Netherlands, bibliographie nationale rétrospective des Pays-Bas.
Patronyme anglais
 Le syndrome SHORT, ensemble d'anomalies congénitales